Шестой сезон американского драматического телесериала «Однажды в сказке». В США премьера сезона состоялась на телеканале ABC 25 сентября 2016 года.

Сюжет

Часть 1 (10 эпизодов) 
«Королева вернулась…»

Когда похоже, что Сторибрук может наслаждаться спокойствием, ему снова угрожают темные силы. Зловещий мистер Хайд, теперь разъединенный с доктором Джекиллом, прибыл и привел всех своих соплеменников из Края нерассказанных историй. Хуже того, темная половина Реджины, Злая Королева, продолжает существовать, даже несмотря на то, что её сердце разбито. Она объявила войну героям и разделила Белоснежку и Дэвида, наложив спящее проклятие на их разделенное сердце. 

Тем временем Эмма раскрывает секрет о роли Спасителя, и это меняет её жизнь навсегда, а Румпельштильцхен снова пытается завоевать Белль, чтобы они могли стать семьей для своего будущего ребенка.

Часть 2 (12 эпизодов) 

«Свет, ставший тьмой…»

Позже Черная Фея, мать Румпельштильцхена, похищает своего внука Гидеона, что еще больше осложняет жизнь жителей Сторибрука. Потом он прибывает уже взрослым человеком, и как выясняется, именно ему суждено убить Спасительницу. А Эмма, Реджина и альтернативная версия Робина Гуда возвращаются в Сторибрук.

События приводят к Черной Фее, которая контролирует Гидеона его сердцем. Появившись в городе, она начинает войну между светом и мраком, что в конечном счете ведет к Финальной битве.

В ролях

Основной состав 
 Джиннифер Гудвин — Белоснежка/Мэри Маргарет Бланшар (21 эпизод)  
 Дженнифер Моррисон — Эмма Свон/Спасительница  (22 эпизода)
 Лана Паррия — Злая королева/Реджина Миллс (22 эпизода) | Злая королева (13 эпизодов)
 Джошуа Даллас — Прекрасный Принц/Дэвид Нолан (18 эпизодов)
 Эмили де Рэвин — Белль / Лэйси Френч (16 эпизодов) 
 Колин О’Донохью — Капитан Киллиан «Крюк» Джонс (22 эпизода) 
 Джаред Гилмор — Генри Миллс/Сказочник (20 эпизодов) 
 Ребекка Мэйдер — Зелина/Злая ведьма Запада (17 эпизодов) 
 Роберт Карлайл — Румпельштильцхен/Мистер Голд (19 эпизодов)

Второстепенный состав 

 Джайлс Мэтти — Морфей / Гидеон (13 эпизодов)
 Дениз Акдениз — Аладдин (9 эпизодов)
 Карен Дэвид — Принцесса Жасмин (9 эпизодов)
 Беверли Эллиотт — Вдова Лукас/Бабушка (9 эпизодов)
 Рафаэль Сбардж — Говорящий Сверчок/Доктор Арчи Хоппер (9 эпизодов)
 Джейми Мюррей — Чёрная фея / Фиона (9 эпизодов)
 Ли Аренберг — Мечтатель/Ворчун/Лерой (7 эпизодов)
 Киган Коннор Трейси — Голубая Фея/Мать-Настоятельница (7 эпизодов)
 Шон Магуайр — Альтернативный Робин Гуд / Робин из Локсли (6 эпизодов)
 Гейб Наут — Чихун/Том Кларк (5 эпизодов)
 Дэвид-Пол Гроув — Умник (4 эпизода)
 Фаустино Ди Бауда — Соня/Уолтер (4 эпизода)
 Хэнк Харрис — Доктор Джекил (3 эпизода)
 Сэм Уитвер — Мистер Хайд / Смотритель (3 эпизода)
 Одед Фер — Джафар (3 эпизода)
 Маккенна Грейс — Молодая Эмма Свон (3 эпизода)
 Фаран Таир — Капитан Немо (3 эпизода)
 Оливия Стил Фалконер — Вайолет (3 эпизода)
 Сара Томко — Тигровая Лилия / Красная фея (3 эпизода)
 Ингрид Торранс — Медсестра Рэтчед (3 эпизода)
 Джордин Эшли Олсон — Оракул (3 эпизода)
 Эндрю Дж. Уэст — взрослый Генри Миллс (2 эпизода)
 Элисон Фернандес — Люси Видрио  (Миллс) (2 эпизода)
 Миг Макарио — Скромник (2 эпизода)
 Эйон Бэйли — Пиноккио/Август Уэйн Бут (2 эпизода)
 Тони Амендола — Джеппетто/Марко (2 эпизода)
 Уилл Трэвэл — Шериф Ноттингема/Кит (2 эпизода)
 Майкл Колман — Весельчак (1 эпизод)
 Дэвид Андерс — Доктор Виктор Франкенштейн/Доктор Вэйл (1 эпизод) 
 Алан Дэйл — Король Джордж/Альберт Спенсер (1 эпизод)
 Патрик Фишлер — Исаак Хеллер/Автор/Коробейник (1 эпизод)
 Ци Ма — Дракон (1 эпизод)
 Роуз Макайвер — Динь-Динь / Зелёная фея (1 эпизод)
 Тони Перес — Принц Генри (1 эпизод)
 Габриэль Роуз — Рут (1 эпизод)
 Джоанна Гарсиа-Свишер — Ариэль/Русалочка (1 эпизод)
 Кристофер Готье — Уильям Сми (1 эпизод)
 Джанкарло Эспозито — Сидни Гласс/Волшебное Зеркало/Джинн из Аграбы (1 эпизод)
 Чарльз Межер — Чёрная Борода (1 эпизод)

Приглашённые актёры 

 Крейг Хорнер — Эдмон Дантес/Граф Монте-Кристо (1 эпизод)
 Андреа Брукс — Шарлотта (1 эпизод)
 Лиза Бейнс — Леди Тремейн (1 эпизод)
 Джессика Шрэм — Золушка/Эшли Бойд (1 эпизод)
 Тим Филлипс — Принц Томас/Шон Герман (1 эпизод)
 Мекенна Мелвин — Анастасия Тремейн (1 эпизод)
 Голди Хоффман — Тизбе Тремейн (1 эпизод)
 Макс Ллойд-Джонс — Джейкоб (1 эпизод)
 Джарод Джозеф — Гас/Билли (1 эпизод)
 Джонни Койн — Доктор Артур Лидгейт (1 эпизод)
 Элизабет Блэкмор — Мэри Лидгейт (1 эпизод)
 Седрик Де Суза — Султан (2 эпизода)
 Ник Эверсман — Лиам Джонс II (2 эпизода)
 Пол Йоханссон — Дровосек/Габриэль (1 эпизод)
 Джофф Густавсон — Стилти (1 эпизод)
Дэвид Кьюбитт — Роберт/отец Дэвида (1 эпизод)
 Тара Уилсон — молодая Рут (1 эпизод)
 Люк Росслер — юный Дэвид/юный Джеймс (1 эпизод)
 Торстен Бьорклунд — Беовульф (1 эпизод)
 Гил МакКинни — Принц Эрик (1 эпизод))
 Алекс Десерт — Станум/Железный дровосек (1 эпизод)
 Изабелла Блейк-Томас — Юная Зелина (1 эпизод)
 Стивен Лорд — Малкольм/отец Румпельштильцхена/взрослый Питер Пэн (1 эпизод)

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

6
Телесезоны США 2016 года
Телесезоны США 2017 года